Baihe bezeichnet:

 Baihe (Tainan) (白河區), Stadtbezirk Tainans auf Taiwan

 Baihe (Ankang) (白河县), Kreis der Stadt Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi

 Baihe (Fang) (白鹤镇), Großgemeinde im Kreis Fang in der chinesischen Provinz Hubei
 Baihe (Heng) (百合镇), Großgemeinde im Kreis Heng im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Baihe (Kaiping) (百合镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Baihe (Li) (白河镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Baihe (Lu) (百和镇), Großgemeinde im Kreis Lu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baihe (Mengjin) (白鹤镇), Großgemeinde im Kreis Mengjin in der chinesischen Provinz Henan
 Baihe (Pingbian) (白河镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Pingbian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baihe (Qingpu) (白鹤镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingpu in der chinesischen Stadt Shanghai
 Baihe (Song) (白河镇), Großgemeinde im Kreis Song in der chinesischen Provinz Henan
 Baihe (Tiantai) (白鹤镇), Großgemeinde im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang

 Baihe (Cangxi) (白鹤乡), Gemeinde im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baihe (Dongxiang) (百和乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Baihe (Jiuzhaigou) (白河乡), Gemeinde im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baihe (Napo) (百合乡), Gemeinde im Kreis Napo im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China

 Baihe (Kaizhou) (白鹤街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaizhou in der chinesischen Stadt Chongqing
 Baihe (Wancheng) (白河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Baihe (Yinzhou) (白鹤街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yinzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang